Koka, Kóka eller Kōka kan syfta på:

Kokabuske – en art i familjen kokaväxter
Kōka (tideräkning) (1844–1848) - en period i den japanska tideräkningen
Kōka, Shiga - en stad i Shiga prefektur, Japan 
Kóka - en ort i Ungern
Koka (restaurang) - restaurang i Göteborg med stjärna i Guide Michelin
Kokning – upphettning av vätska till dess kokpunkt
Kokvrå – ett kompakt kök